Graue Wand ist der Name folgender Berge:

 Graue Wand (Venedigergruppe), 
 Graue Wand (Tuxer Alpen),